Niemcy:
 Stemmen – dzielnica miasta Barsinghausen
 Stemmen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)